Tête du Christ est le titre de plusieurs œuvres d'art :

 Tête du Christ, un tableau de Petrus Christus (1444-1446) ;
 Tête du Christ, un tableau du Corrège (1521) ;
 Tête du Christ, un tableau de Rembrandt (1648) conservé à la Gemäldegalerie de Berlin. 

Homonymie
Homonymie de titre